Ribas do Rio Pardo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ribas do Rio Pardo (ort), Mato Grosso do Sul, 
 Ribas do Rio Pardo (kommun), Mato Grosso do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar